Die Kategoria e Parë 1969/70 (sinngemäß: Erste Liga) war die 31. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Nach einer Saison, die im Kalenderjahr ausgetragen wurde, wird die albanische Meisterschaft seit 1969/70 jahresübergreifend ausgespielt.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste wie in der Vorsaison 14 Teams. 1968 waren der FK Tomori Berat und Ylli i Kuq Pogradec aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit stiegen Tekstilisti Stalin Yzberish und Naftëtari Qyteti Stalin nach mehrjähriger Abstinenz wieder in die erste Spielklasse auf. Titelverteidiger war 17 Nëntori Tirana.

Nach der Spielzeit 1968, die innerhalb des Kalenderjahres ausgespielt worden war, stellte man nun wieder auf den Spielrhythmus von Herbst bis Frühjahr um, weswegen in der ersten Jahreshälfte 1969 kein Erstliga-Fußball zu sehen war. Die jahresübergreifende Spielform nach europäischem Vorbild hat bis heute in Albanien Bestand. Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Die beiden letztplatzierten Mannschaften mussten in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë absteigen. Der Meister zog in den Europapokal der Landesmeister ein.

Insgesamt fielen 407 Tore, was einem Schnitt von 2,2 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 17 Treffern wurde Panajot Pano von FK Partizani Tirana.

17 Nëntori Tirana sicherte sich den vierten Titel innerhalb von fünf Spielzeiten. Mit sechs Zählern Vorsprung auf Partizani Tirana konnte der größte Vorsprung in diesem Zeitraum erzielt und die insgesamt zehnte Meisterschaft der Klubgeschichte errungen werden. Damit zog der Verein mit dem bis dahin alleinigen Rekordmeister Partizani gleich. Den dritten Abschlussrang sicherte sich Vllaznia Shkodra punktgleich vor Dinamo Tirana. Besa Kavaja, 1968 noch in den Abstiegskampf verwickelt, wurde Fünfter und ließ damit die punktgleichen Labinoti Elbasan, Skënderbeu Korça und Traktori Lushnja hinter sich. Auf Platz neun kam Flamurtari Vlora, in der Spielzeit zuvor noch Fünfter, ein. Lokomotiva Durrës belegte Rang zehn. Luftëtari Gjirokastra und Apolonia Fier sicherten sich den Klassenerhalt und verwiesen somit Aufsteiger Tekstilisti “Stalin” Yzberish direkt wieder in die Zweitklassigkeit. Mit Naftëtari Qyteti Stalin musste auch der andere Neuling, der ohne echte Chance auf den Klassenverbleib blieb, sofort wieder absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters 17 Nëntori Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1969 70
Fußballsaison 1969/70